Setebos steht für:

 Setebos (Mond), ein Mond des Planeten Uranus
 Setebos (Gottheit), Gott der Patagonier (Settaboth bei Antonio Pigafetta)
 eine Gottheit, die in William Shakespeares Komödie Der Sturm von der Hexe Sycorax und ihrem Sohn Caliban verehrt wird.

Siehe auch:
 Caliban upon Setebos, Gedicht von Robert Browning
 Caliban über Setebos, Erzählung von Arno Schmidt